EXQI Лига 2009/2010 годов () — 93-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 19 августа 2009 года и закончится мая 2010 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2009/2010
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2009 году
Спорт в Бельгии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010